Allonne kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Allonne, Oise, kommun, 
 Allonne, Deux-Sèvres, kommun,